Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але наприкінці 2017 року Хінгіс завершила професійну кар'єру. Чжань грала в парі з Пен Шуай, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Ірина-Камелія Бегу і Міхаела Бузернеску.

Габріела Дабровскі і Сюй Іфань виграли титул, у фіналі перемігши Бегу і Бузернеску з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Eastbourne International, жінки, парний розряд
2018